

Personnes 

 Adriano Leite Ribeiro (1982-), footballeur brésilien ;
 Alípio de Miranda-Ribeiro (1874-1939), zoologiste brésilien ;
 Ana Paula Ribeiro Tavares (1952-), poétesse angolaise né 1952 ;
 
 Alfonso Ribeiro (1971-), acteur américain ;
 Aluísio Chaves Ribeiro Moraes Júnior (1987-), footballeur brésilien ;
 Américo Ribeiro (1906-1992), photographe portugais ;
 Anderson da Silveira Ribeiro (1988-), footballeur brésilien ;
 
 Bernardim Ribeiro (1490-1545), écrivain portugais ;
 Catherine Ribeiro (1941-), actrice et chanteuse française ;
 Christian Ribeiro (1989-), footballeur gallois ;
 Cleiton Ribeiro Xavier (1983-), footballeur brésilien ;
 Darcy Ribeiro (1922-1997), anthropologue brésilien ;
 David Ribeiro (1995-), coureur cycliste portugais ;
 Delfim Moreira da Costa Ribeiro (1868-1920), avocat et homme politique brésilien ;
 Denis Ribeiro (1987-), footballeur français ;
Djamila Ribeiro (1980-), militante féministe et philosophe brésilienne
 Eduardo Ribeiro (1980-), footballeur brésilien ;
 Éverton Ribeiro (1989-), footballeur international brésilien ;
 Ernesto Hintze Ribeiro, homme politique portugais ;
 Fernanda Ribeiro (1969-), athlète portugais ;
 Fernando Ribeiro (1974-), chanteur portugais ;
 Gilberto Ribeiro Gonçalves (1980-), footballeur brésilien ;
 Humberto Luis Rivas Ribeiro (1937), photographe espagnol ;
 Jorge Ribeiro (1981-), footballeur portugais ;
 José Manuel Lello Ribeiro de Almeida (1944-2016), est un homme politique portugais ;
 José Clayton Menezes Ribeiro, dit Clayton (1974-), footballeur tunisien ;
 Lais Ribeiro (née en 1990), mannequin brésilien ;
 Lucélia Ribeiro (1978-), karatéka brésilienne ;
 Luís Ribeiro (1992-), footballeur portugais ;
 Márcio Daniel Ribeiro de Sousa (1986-), footballeur portugais ;
 Martim Francisco Ribeiro de Andrada (1775-1844), homme politique brésilien ;
 Mauro Ribeiro (1964-), cycliste brésilien ;
 Maria de Castro Ribeiro, sainte populaire  portugaise ;
 Mike Ribeiro (1980-), hockeyeur canadien ;
 
 Orlando Ribeiro (1911-1997), géographe portugais  ;
 Paulo Ribeiro, chorégraphe portugais ;
 
 Pery Ribeiro (1937-2012), chanteur brésilien ;
 Rafael Ribeiro (1986-), athlète brésilien ;
 Renan Ribeiro (1990-), footballeur brésilien ;
 Renato Eduardo de Oliveira Ribeiro (1985-), footballeur brésilien ;
 Ribeiro da Silva (1935-), cycliste portugais ;
 Rodrigo Ribeiro (2005-), footballeur portugais ;
 Teresa Ribeiro, diplomate, représentant de l'OSCE pour la liberté des médias ; 
 Vitor Ribeiro (1979-), expert en Jiu-Jitsu brésilien ;
 Yuri Ribeiro (1997-), footballeur portugais. 
zeneta Ribeiro (1997-), musicien

Lieux

Barra do Ribeiro, ville de l'État du Rio Grande do Sul
 Bento Ribeiro, quartier de Rio de Janeiro.
 Ribeiro Gonçalves, municipalité de l'État du Piauí.

O Ribeiro, comarque de la province d'Orense.

Autres 

 , vin de la comarque O Ribeiro qui bénéficie d'une  ;
 , la Denominación de Origen dont bénéficient les vins précédents.
 Palais Ribeiro da Cunha, palais de Lisbonne

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique
Patronyme portugais
Patronyme brésilien